El término Bode puede referirse a:

Geografía 
 Bode, parroquia del concejo asturiano de Parres en España.
 Bode (Iowa), localidad del Condado de Humboldt en el Estado de Iowa, Estados Unidos.
 El Río Bode, que nace en las montañas Harz de Alemania.

Biografía 
 Johann Elert Bode (1747-1826), un astrónomo que dio su nombre a:
 La Ley de Titius-Bode (conocida también como Ley de Bode), un observación descubierta por Johann Daniel Titius y publicada por Bode (sin atribución)
 Bode (cráter), un cráter lunar.
 Galaxia de Bode, galaxia espiral descubierta por Bode en 1774.
 John Ernest Bode (1816-1874), un sacerdote anglicano inglés.
 Wilhelm von Bode (1845-1929), un historiador de arte.
 Hendrik Wade Bode (1905-1982), un ingeniero eléctrico y profesor universitario norteamericano que dio su nombre a:
 el diagrama de Bode, un gráfico empleado en la Ingeniería de Sistemas y Automática para el procesamiento de señales
 el trazador de Bode, un dispositivo capaz de construir el citado diagrama de Bode de un sistema.
 Vaughn Bodé (1941-1975), artista dibujante de cómics, creador del famoso personaje del Mago Cheech.
 Bode Miller (nacido en 1977), esquiador norteamericano.